Ylva Lindberg (1976-), joueuse de hockey suédoise ;
 Ylva Lindberg (1970-), écrivaine suédoise.